Biografies:
 Dino Campana, poeta italià del .
 Loris Campana, ciclista italià del .
 Empresa: La Campana (editorial), editorial de Barcelona.
 Estadística: Campana de Gauss, dibuix que representa la distribució normal.
 Geografia:
 Campana (Còrsega), municipi de Còrsega.
 Campana (l'Aleixar), muntanya entre els municipis d'Alforja, l'Aleixar i Maspujols (Baix Camp)
 Campana de Oropesa, comarca de la província de Toledo.
 Estació de Magòria - la Campana, dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 La Campana, població de la província de Sevilla.
 Puig Campana, muntanya al Finestrat (Marina Baixa)
 Música: Campana, instrument musical.
 Revistes:
 La Campana Catalana, revista catalana de principis del .
 La Campana de Gràcia, setmanari satíric del .